

Toponyme 

 Kfar Maimon, moshav situé dans le sud d'Israël.
 , ville de République dominicaine
 mine de Cerro De Maimon, mine d'or et de cuivre à ciel ouvert, proche de Maimón.

Patronyme 

 Israel Maimon (1966-), avocat israélien et collaborateur d'Ariel Sharon.
 Moshe ben Maïmon, plus couramment connu en français sous le nom de Moïse Maïmonide (1138-1204), rabbin séfarade, considéré comme l’une des plus éminentes autorités rabbiniques du Moyen Âge.
 Salomon ben Josua Maimon (1753-1800), philosophe juif.
 Shiri Maimon (1981-), auteure-interprète, danseuse et comédienne israélienne.
 Yehuda Leib Maimon (1875-1962), homme politique israélien.

Biologie 
 Macaca nemestrina, le Maimon ou Macaque à queue de cochon des îles de la Sonde, espèce de singe.

Primate (nom vernaculaire)